Liaoningopterus — вимерлий рід птерозаврів, що належить до родини Anhangueridae. Жив за ранньої крейди (апт) на території Китаю. Описано 2003-го року. Голотип являє собою фрагментарні краніальні й посткраніальні (елементи шийного відділу хребта) елементи.

Опис 

Передщелепний гребінь доволі невисокий. Дорсальна поверхня щелепи за ним не впала, як у багатьох аньянгуерид, а відносно рівна. Передні зуби видовжені й загнуті, задні коротші й конічні. Ймовірно, Liaoningopterus був рибоїдним.

Розмах крил тварини оцінюють приблизно в 5 метрів.

Систематика 

Положення згідно Andres and Myers (2013):

Кладограма, заснована на результатах отриманих Holgado & Pêgas (2020):

Примітки 

Pteranodontoidea
Птерозаври крейдового періоду